Petrauskienė ist ein litauischer weiblicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Petras.

Namensträgerinnen 

 Jurgita Petrauskienė (* 1975),  Politikerin
 Milda Petrauskienė (* 1949),  Politikerin

Familienname
Litauischer Personenname